Додерер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Додерер, Йоханна (род. 1969) — австрийский композитор.
 Додерер, Хаймито фон (1896—1966) — австрийский писатель.